Chiesa di Santa Maria la Vecchia a Collesano, PA;
Chiesa di Santa Maria la Vecchia a Ribis, frazione di Reana del Rojale UD.